Sami Uotila est un nom pouvant désigner:

 (né en 1971), acteur finlandais
Sami Uotila (né en 1976), skieur alpin finlandais

Voir aussi

Uotila, Sami